Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1986 года прошёл 25 — 26 января в Осло (Норвегия). Чемпионат проводился только среди мужчин на дистанциях 500 метров, 1500 метров, 5000 метров и 10000 метров. В соревнованиях приняли участие 30 конькобежцев из 13 стран. Чемпионом Европы стал представитель Нидерландов Хейн Вергеер, призёрами — норвежец Александр Мозин и швед Томас Густафсон.

Результаты 

 NC = не отобрался на заключительную дистанцию
 DQ =дисквалифицирован

Чемпионаты Европы по конькобежному спорту
Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Январь 1986 года
Спорт в Норвегии в 1986 году
Международные спортивные соревнования в Осло
1986 год в конькобежном спорте
Чемпионаты Европы в 1986 году
Чемпионаты Европы в Норвегии